Der Zell Challenger 1979 war ein Tennisturnier, das vom 3. bis 10. Juni 1979 in Zell am See stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1979 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 8 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)
 Doppel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1979
Tennisturnier in Zell am See